Der Dom zu Molde (norw. Molde Domkirke) im norwegischen Molde ist die evangelisch-lutherische Bischofskirche des Bistums Møre, gelegen in der Provinz Møre og Romsdal.

Die durch Finn Bryn konstruierte Kirche wurde nach einem ein 1948 ausgeschriebenen Architekturwettbewerb 1957 vollendet. Als Baumaterial diente Beton. 1983 wurde sie mit der Gründung des Bistums Møre zur Kathedrale erhoben. Sie ist bereits die vierte Kirche an dieser Stelle. Alle vorherigen sind abgebrannt.

Der Architekt nimmt Bezug auf die Gotik, jedoch ist sie eine funktionalistische, moderne Kirche. Neben ihr befindet sich ein 50 m hoher frei stehender Glockenturm mit einem Pyramidendach. In ihm befindet sich ein Glockenspiel mit 26 Glocken. Der Innenraum ist reich ausgestattet und besitzt Glasmalereien von Oddmund Kristiansen. Das Rosettenfenster wurde von Architekten des Doms entworfen. Die Decke wurde von Sverre Lura und Roy Augustin bemalt. Ein Schiff von 1661 hängt an der Decke und stammt wohl noch aus der ersten Kirche. Der Altar von Stinius Frederiksen befand sich bereits in der Vorgängerkirche. Das Gemälde „Frau am Grabe“ (1887) stammt von Axel Ender. Auch das Altarkreuz von 1661 befand sich in der alten Kirche. Im Innenraum der 65 m langen und 25 m breiten Kirche stehen etwa 900 Sitzplätze zur Verfügung.

Orgel 
Die jetzige Orgel wurde im Jahr 1999 von der österreichischen Orgelbaufirma Rieger aus Schwarzach  errichtet. Das Instrument hat 50 Register auf drei Manualen und Pedal. 

 Koppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P

Fußnoten

Weblinks 

 Ausführlicher englischer Artikel auf visitmolde.com
 Kirchen in Molde (norwegisch)
 Infos auf den Seiten der Stadt Molde (norwegisch)

Kathedrale in Norwegen
Bauwerk in Molde
Kirchengebäude in Møre og Romsdal
Erbaut in den 1950er Jahren
Molde
Molde
Bauwerk der Moderne in Norwegen
Kulturdenkmal (Møre og Romsdal)
Disposition einer Orgel
Kirchengebäude in Europa